Daams is een achternaam en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Frits Daams (1920 - 2001), Nederlands politicus
 Hans Daams (1962), Nederlands wielrenner
 Jessie Daams (1990), Belgisch wielrenster

Nederlandse of Vlaamse achternaam